Rodica est un prénom féminin roumain. C'est également un nom de famille.

Personnalités

Références 

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme philippin
Patronyme roumain